Дми́трий Краси́льников:
 Красильников, Дмитрий Данилович (1920—1982) — советский учёный-космофизик, лауреат Ленинской премии по науке и технике (1982).
 Красильников, Дмитрий Георгиевич (род. 1971) — проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам Пермского университета, председатель Общественной палаты Пермского края.
 Красильников, Дмитрий Иванович (1890—1972) — профессор, один из создателей и организаторов Сочинского дендрария
 Красильников, Дмитрий Михайлович (род. 1948) — советский и российский хирург, Заслуженный врач Российской Федерации (1998).